Эрден:

 Эрден — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Эрден, Бенгю (род. 1979) — турецкая популярная певица.
 Эрден, Семих (род. 28 июля 1986, Стамбул) — турецкий профессиональный баскетболист